Jolanda Uherská (katalánsky Violant, 1215 – 12. října 1251, Huesca) byla královnou Aragonie, Mallorky a Valencie a hraběnkou z Barcelony, Cerdanye, Besalú, Osony, Girony a Roussillonu.

Život 
Jolanda byla dcerou uherského krále Ondřeje II. a jeho druhé ženy Jolandy, dcery hraběte Petra z Courtenay. 8. září 1235 se v Barceloně stala druhou chotí aragonského krále Jakuba I., který nechal anulovat své předchozí manželství s Eleonorou Kastilskou údajně z důvodu blízkého příbuzenství manželů. Následníkem aragonského trůnu byl uznán až Jolandin syn.

Jolanda zemřela po šestnácti letech manželství a mnoha porodech na horečku roku 1251 a byla pohřbena v cisterciáckém klášteře Santa Maria de Vallbona společně s dcerou Sanchou.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura 
 Del Arco, Ricardo. Sepulcros de la Casa Real de Aragón. Instituto Jerónimo Zurita. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid. 1945.

Externí odkazy 
 

Ženy
Arpádovci
Uherské princezny
Aragonské královny
Mallorské královny
Valencijské královny
Barcelonské hraběnky
Hraběnky z Cerdanye
Hraběnky z Roussillonu
Hraběnky z Besalú
Hraběnky z Girony
Hraběnky z Osona
Narození v Maďarsku
Úmrtí v Huesce
Pohřbení v klášteře Vallbona
Narození ve 12. století
Úmrtí v roce 1251
Úmrtí 12. října
Narození v Ostřihomi